Спиральность — название нескольких величин в физике, каким-то образом связанных со спиралью или винтовым движением:
 Спиральность частицы
 Спиральность (гидродинамика) — , где  — вектор скорости.
 Спиральность магнитного поля — , где  — векторный магнитный потенциал, а  — вектор магнитной индукции.
 Токовая спиральность — , где  — вектор плотности электрического тока.
 Перекрёстная спиральность в МГД —